Табела представља индекс хуманог развоја за земље Африке, укључене у Извештај о хуманом развоју у оквиру Програма за развој Уједињених нација.

Референце 

Африка